Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. одржано је 29. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010 није бранио Кристоф Леметр из Француске.

Земље учеснице 
Учествовала су 34 такмичара из 25 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 200 метара 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификаацијама такмичари су подељени у 5 група. За полуфинале пласирају се по прва чеворица из сваке групе (КВ) и четворица по постирнутом резултату (кв)
Ветар: 1. група: +0,3 м/с, 2. група: -1,1 м/с, 3. група: -0,5 м/с, 4. група: −0,1 м/с, 5. група: +0,4 м/с
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Пласман !! Група!! Стаза !!  Атлетичар !! Земља !!  Резултат !! Белешка
|- bgcolor=ccffcc 
| 1.|| 1 || 7 || align="left" |  Жонатан Борле ||align=left|  Белгија|| 20,61|| КВ
|- bgcolor=ccffcc 
| 2. || 1 || 4 || align="left" |  Ben Bassaw ||align=left| Француска|| 20,73||КВ
|- bgcolor=ccffcc 
| 2.|| 4 || 5 || align="left" |  Ликургос-Стефанос Цаконас  ||align=left|  Грчка || 20,73||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 4. || 2 || 6 || align="left" |  Чуранди Мартина || align=left |  Холандија || 20,74 ||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 2 || 5 || align="left" |  Алекс Вилсон || align=left |  Швајцарска ||20,75 ||КВ
|- bgcolor=ccffcc 
| 5. || 4 || 7 || align="left" |  Пол Хесион ||align=left|  Ирска|| 20,75||КВ, 
|- bgcolor=ccffcc
| 7. || 2 || 4 || align="left" |  Нил де Оливеира || align=left |  Шведска || 20,78||КВ, =
|- bgcolor=ccffcc
| 7. || 3 || 6 || align="left" |  Патрик ван Лојк ||align=left|  Холандија || 20,78 ||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 9. || 5 || 3 || align="left" |  Данијел Талбот || align=left |  Уједињено Краљевство || 20,82 ||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 10. || 3 || 8 || align="left" |  Кристофер Кларк ||align=left| Уједињено Краљевство|| 20,83||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 11. || 3 || 5 || align="left" |  Давиде Маненти ||align=left|  Италија || 20,84||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 12. || 5 || 6 || align="left" |  Камил Крињски ||align=left|  Пољска||20,88||КВ
|- bgcolor=ccffcc 
| 13. || 1 || 6 || align="left" |  Дијего Марани || align=left |  Италија|| 20,89||КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 14. || 5 || 7 || align="left" |  Марек Нит || align=left |  Естонија || 20,93||КВ, 
|- bgcolor=ccffcc 
| 15. || 4 || 2 || align="left" |  Свен Книпфалз ||align=left|  Немачка || 20,94||КВ|- bgcolor=ccffcc
| 16. || 2 || 7 || align="left" |  Себастијан Ернст ||align=left|  Немачка || 20,96||КВ|- bgcolor=ccffcc
| 16. || 5 || 2 || align="left" |  Рето Шенкел ||align=left|  Швајцарска || 20,96||КВ|- bgcolor=ccffcc
| 18. || 3 || 7 || align="left" |  Петар Кременски || align=left |  Бугарска|| 21,03||КВ|- bgcolor=ccffcc 
| 19. || 1 || 8 || align="left" |  Бруно Ортелано ||align=left|  Шпанија || 21,08||КВ|- bgcolor=ddffdd 
| 20. || 2 || 2 || align="left" |  Војтјех Шулц ||align=left|  Чешка || 21,17  ||кв|- bgcolor=ddffdd 
| 21. || 1 || 2 || align="left" |  Александар Линик ||align=left|  Белорусија || 21,20  ||кв|-  bgcolor=ccffcc 
| 21. || 4 || 3 || align="left" | Јонатан Остранд || align=left |  Финска||21,20  ||КВ|- bgcolor=ddffdd 
| 23. || 3 || 4 || align="left" |  Арналдо Абрантес ||align=left|  Португалија || 21,24  ||кв|- bgcolor=ddffdd 
| 24. || 5 || 8 || align="left" |  Александар Хјуте ||align=left| Русија || 21,27 ||кв|- 
| 25. || 5 || 4 || align="left" |  Jerrel Feller ||align=left|  Холандија || 21,32  ||
|- 
| 26. || 2 || 8 || align="left" |  Каталин Чиппеану ||align=left|  Румунија || 21,37 ||
|- 
| 27. || 4 || 6 || align="left" |  Кирил Кирилов || align=left |  Бугарска || 21,45 ||
|- 
| 28. || 2 || 3 || align="left" | Јан Жумер || align=left |  Словенија||21,50||
|- 
| 29. || 5 || 5 || align="left" |  Jerai Torres ||align=left|  Гибралтар || 22,31 || 
|- 
| 30. || 3 || 2 || align="left" |  Фабијан Халднер || align=left |  Лихтенштајн || 23,32  ||
|- 
| — || 1 || 5 || align="left" |  Рашид Чухал ||align=left|  Малта || ||  
|- 
| — || 3 || 3 || align="left" |  Steven Colvert ||align=left|  Ирска ||  ||  
|- 
| — || 4 || 4 || align="left" |  Игор Бордов ||align=left|  Украјина ||  || 
|- 
| — || 1 || 3 || align="left" |  Сергеј Смелик || align=left |  Украјина ||  || |}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 3 такмичара из 2 полуфиналне групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв''').

Ветар: 1. група: -0,3 м/с, 2. група: -0,1 м/с, 3. група: -1,7 м/с

Финале 

Ветар: -0.9 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2012.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном